IFG est un sigle qui peut désigner :
 Institut français de géopolitique, un institut universitaire rattaché à l'Université de Paris VIII ;
 International Federation of Gymnastics (en français, Fédération internationale de gymnastique) ;
 Institut français du Gabon, un organisme d'action et de coopération culturelles situé à Libreville ;
 Institut français de Grèce, un organisme d'action et de coopération culturelles avec des établissements à Larissa, Patras et Thessalonique.